Binde steht für:
 Binde, ein Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe Binde (Arendsee)
 eine Art von Band als Verbandmaterial, siehe Verbandmittel
 Damenbinde, ein Auffangmittel für Menstruationsflüssigkeit
 Abdichtbinde, Feuerwehrausrüstung
 Armbinde, ein Band, das am Arm getragen wird
 Krawatte (veraltet)
 Binde (Einheit), eine Mengeneinheit im Fischhandel

Binde ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Binde (1867–1921), deutscher Prediger und Evangelist
 Ruth Binde (* 1932), Schweizer Presseagentin und Autographensammlerin

Bindé steht für:
 Bindé, ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso

Siehe auch:
 Binden